een jeugd-soapserie op Nickelodeon, zie: ZOOP
een van de op deze serie gebaseerde speelfilms; zie:
Zoop in Afrika
Zoop in India
Zoop in Zuid-Amerika
een puzzelspel voor op de computer, zie: Zoop (computerspel)